Golpa steht für:
 Golpa (Möhlau), Ortsteil von Möhlau
 Golpa (Sprache), Großgruppenvarietät von Nhangu, australische Sprache auf den Crocodile Islands, Northern Territory, Australien

Golpa ist der Name von:
 Tagebau Golpa-Nord
 Grube Golpa, eine ehemalige Grube in der Nähe des gleichnamigen Ortes
 Tagebau Golpa, ein ehemaliger Tagebau in der Nähe des gleichnamigen Ortes